La lunga marcia – film del 1966 di Alexandre Astruc
 La lunga marcia – film del 2010 di Zhai Junjie
 La lunga marcia – romanzo del 1979 di Stephen King pubblicato con lo pseudonimo di Richard Bachman

Pagine correlate 
Lunga marcia (disambigua)